Осы-не́мки, или не́мки, или мутиллиды, или бархатные муравьи , — семейство пушистых ос из отряда перепончатокрылых, которые чаще обитают в южных степных районах. В мире известно 4285 видов и 207 родов (Лелей, 2012) (по другим данным около 8000 видов и 230 родов). Ископаемые представители обнаружены в доминиканском янтаре возрастом 25—15 млн лет.

Описание 
Размер от 5 до 30 мм. Осы-немки интересны своим резким половым диморфизмом. Самцы и самки имеют совершенно разную форму тела. Самцы обычно крупнее самок. Самки обычно не имеют крыльев. У самцов 13-члениковые усики, у самок — 12-члениковые. Глазки развиты у самцов, и обычно редуцированы у самок. Брюшко у самцов состоит из видимых 7 тергитов и 8 стернитов, у самок — из 6 сегментов, бока 2-го сегмента брюшка с опушенными бороздками, реже без них. У самки на 6-м тергите брюшка обычно развито пигидиальное поле. Гипопигий (совокупность половых придатков самцов) простой, реже с боковыми отростками. Средние и задние тазики соприкасаются. Грудь самцов с хорошо развитыми швами, у самок со слитными склеритами. Стридуляционный аппарат (которым осы производят звуки для нахождения самцами самок) непарный, расположен на середине 2-го и 3-го тергитов.
Самцы чёрные или бурые, часто с ржаво-красными склеритами груди; самки же окрашены ярче, обычно с ржаво-красной грудью. Тело в густых чёрных и светлых волосках, которые на тергитах брюшка часто образуют рисунок, особенно у самок.

Бескрылые формы внешне напоминают муравьёв, откуда и происходит народное название «бархатные муравьи».

Биология 
Осы-немки никогда не строят собственных гнёзд и паразитируют в гнёздах пчёл, сфекоидных и складчатокрылых ос, реже — других насекомых (мух Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Blattodea). Самка осы-немки пробирается в чужое гнездо и откладывает яйца на личинок хозяина, которыми кормятся их собственные личинки.

Самки ос-немок, или как их иногда называют дневных бархатных муравьёв, относятся к числу насекомых, наиболее защищённых от хищников. Эта защита включает чрезвычайно твердый и плотно прилегающий покров, мощные ноги и способность к быстрому бегу, апосематический цвет, апосематическое звуковое предупреждение, апосематический запах и, что наиболее известно, легендарно мощные ужаления. Осы-немки малого и среднего размера редко бывают ранены или убиты в лабораторных испытаниях против потенциальных хищников. Ужаления бархатных муравьёв вызывают чувствительную боль, часто чрезвычайно болезненны, но обладают низкой токсичностью или летальностью и имеют защитное значение, прежде всего потому, что вызывают сильную боль. Несмотря на то, что они хорошо защищены от хищников, они не образуют ночных скоплений, которые могли бы усилить взаимную защиту.

Обладая длинным жалом, немки успешно защищаются от ос и пчёл; могут сильно ужалить человека (боль проходит только спустя несколько часов). Крупная оса-немка Dasymutilla occidentalis (около 2 см) из-за своего сильного ужаления даже получила местное название «убийца коров» (), хотя это сильное преувеличение и таких «убийств» в литературе ещё не было зафиксировано.
Несмотря на общее название «убийцы коров», укусы бархатных муравьев не особенно токсичны для млекопитающих. Самый смертоносный яд из пяти оцениваемых видов ос-немок был оценен в 32 мг/кг для D. occidentalis. Эта летальность бледнеет по сравнению с таковой у медоносной пчелы при 2,8 мг/кг или 0,4 мг/кг для красных муравьев-жнецов рода Pogonomyrmex (Schmidt 2019). Судя по всему, даже большое количество их ужалений определенно не могло убить корову.

Распространение 
Преобладают в пустынных и засушливых областях. В Палеарктике встречается более 500 видов из 9 подсемейств и 54 родов (Лелей, 2002). В фауне бывшего СССР около 170 видов, 27 родов (Лелей, 1985). Распределение по другим странам: Италия — 60 видов (Invrea, 1964), Испания — 37 видов (Giner, 1944), Япония — 17 видов (Tsuneki, 1972), Китай — 109 видов (Chen, 1957), Монголия — 26 видов (Лелей, 1977), Афганистан — 31 вид (Лелей, Кабаков, 1980), Турция — 65 видов из 21 рода, включая новый вид Skorikovia anatolica Lelej, 2009.

Характерен островной эндемизм, что связано с бескрылостью самок. Из всего многообразия таксонов 428 видов (около 10 % от мировой фауны немок), а также 13 родов обнаружены исключительно на островах. Видовое богатство в целом коррелирует с размером острова. Наибольшее количество видов обнаружено на следующих островах: Шри-Ланка (82 видов), Борнео (77), Мадагаскар (70) и Тайвань (61). Эндемичные роды представлены только на нескольких островах (Мадагаскар, Шри-Ланка, Новая Гвинея, Сулавеси, Канары).

Филогения 
В составе семейства А. С. Лелеем и П. Г. Немковым (1997) выделены низшие мутиллиды (Myrmosinae, Kudakrumiinae, Pseudophotopsidinae, Ticoplinae) и высшие мутиллиды с 2 ветвями [(Myrmillinae + Mutillinae) + (Rhopalomutillinae + Dasylabrinae + Ephutinae + Sphaeropthalminae)].

На кладограмме ниже показаны филогенетические взаимоотношения подсемейств в этой группе жалящих перепончатокрылых.

Филогенетическая схема взаимоотношений подсемейств ос-немок Mutillidae

Классификация 
Известно 216 родов, 30 подродов и 4300 видов ос-немок из 8 подсемейств (Brothers and Lelej, 2017). Ранее выделяли от 7 до 10 подсемейств, а Myrmosinae перенесено сюда из состава Tiphiidae. Часть групп (Typhoctinae, Chyphotinae и Apterogyninae) были выделены в отдельное семейство Bradynobaenidae. В 2012 году приводилось 4285 видов и 207 родов (Лелей, 2012) (по другим данным около 8000 видов и 230 родов из 9 подсемейств, Manley and Pitts 2002). В 2017 году была разработана новая классификация из 8 подсемейств и 216 валидных родов: Myrmosinae (с трибами Kudakrumiini и Myrmosini), Pseudophotopsidinae, Rhopalomutillinae, Ticoplinae (с трибами Smicromyrmillini и Ticoplini), Sphaeropthalminae (с трибами Sphaeropthalmini, Dasymutillini trib. n., и Pseudomethocini с подтрибами Euspinoliina subtrib. n. и Pseudomethocina), Myrmillinae, Dasylabrinae (с трибами Apteromutillini trib. n. и Dasylabrini) и Mutillinae (с трибами Ctenotillini trib. n., Smicromyrmini, Mutillini с подтрибами Ephutina, Mutillina и Trogaspidiini).

 Myrmosinae
 триба Kudakrumiini (или Kudakrumiinae)
 Protomutilla Bischoff, 1916
 Pseudomyrmosa Suárez, 1980
 триба Myrmosini (Myrmosinae)
 
 
 
 
 

 Pseudophotopsidinae
 

 Ticoplinae (с трибами Smicromyrmillini и Ticoplini)
 
 

 Rhopalomutillinae
 
 
 
 

 Sphaeropthalminaeс трибами Sphaeropthalmini, Dasymutillini trib. n., и Pseudomethocini с подтрибами Euspinoliina, Pseudomethocina). Ранее выделяли только 2 трибы (Pseudomethocini и 29 родов; Sphaeropthalmini и 39 родов)
  (Cystomutilla teranishii)
 
 
 
 
 
 

 Dasylabrinae (с трибами Apteromutillini и Dasylabrini)
 
 Jaxartilla Lelej, 1984
 Orientilla Lelej, 1979
 Stenomutilla André, 1896
 Tricholabiodes Radoszkowski, 1885

 Myrmillinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mutillinae (с трибами Ctenotillini, Smicromyrmini, Mutillini с подтрибами Ephutina, Mutillina и Trogaspidiini)
 
 
 
 
 
 
 
 и другие рода

 Mutillidae incertae sedis
 †

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Лелей А. С., Кабаков О. Н. (1980). К познанию ос семейств Bradynobaenidae и Mutillidae(Hymenoptera) Афганистана // Энтомологическое обозрение. — Т. 59. Вып. 1. С. 181—196.
 Brothers, D. J. (1975). Phylogeny and classification of the aculeate Hymenoptera, with special reference to Mutillidae. // University of Kansas Science Bulletin 50: 483—648.
 Manley, D.G. and J. P. Pitts. (2002). Key to the genera and subgenera of Mutillidae of America North of Mexico. Journal of Hymenoptera research. 11: 72-101.
 Manley, D.G. and J.P. Pitts. (2007). Revision of the Neotropical velvet ants of the genus Dasymutilla (Hymenoptera: Mutillidae). Zootaxa, 1487, 1-128.
 Nonveiller, G. Catalogue of the Mutillidae. Myrmosiciae and Bradynobaenidae of the Neotropical Region inclnding Mexico (Insecta: Hymenoptera). SPB Academic Publishing bv, the Netherlands, pp. 1-150.
 Pitts, J.P. (2007). Revision of Odontophotopsis Viereck (Hymenoptera: Mutillidae), Part 1, with a description of a new genus Laminatilla. Zootaxa, 1619: 1-43

Ссылки 
 bugguide.net
 Mutillidae. Featured Creatures, University of Florida
 Mutillidae
 

 
Семейства насекомых